Borrador puede hacer referencia a:

 Borrador o goma de borrar, utensilio de  escritorio para borrar trazos de un papel.
 Borrador (pizarrón), utensilio (fieltro con mango rectangular de madera o plástico) utilizado para borrar lo escrito sobre una pizarra o pizarrón.
 Borrador, boceto previo a cualquier obra gráfica (un cuadro, un cómic, etc.)
 Borrador, escrito provisional donde pueden hacerse modificaciones.

Véase también